«Белору́сский экономи́ческий журна́л» — специализированное экономическое издание (Минск); основан в 1997 году. Включён в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований. Периодичность выхода журнала — 4 номера в год.

История 
Создание в 1997 году «Белорусского экономического журнала» было направлено на развитие национальной научной школы Белоруссии.

С момента его основания издание участвовало во многих проектах ПРООН (Программы развития ООН), что способствовало укреплению его репутации как одного из ведущих научно-практических изданий в Белоруссии. Как только появилась возможность расширения диалога и проведения различных мероприятий под эгидой журнала, начали создаваться собственные проекты.

Программы развития ООН (ПРООН) и Правительство Республики Беларусь в марте 2003 года начали реализацию проекта "Развитие диалога по важнейшим направлениям социально-экономической политики в рамках «Белорусского экономического журнала». Исполнителем проекта был назначен БГЭУ. Примерно в это же время был открыт сайт журнала, расположенный в поддомене сайта БГЭУ.

Тематика журнала 
Издание освещает разные темы, начиная от публикаций аналитических материалов о ходе преобразований в стране, о результатах фундаментальных и прикладных исследований экономических реформ, о структурной перестройке промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг, до публикаций об исследованиях развития экономики и социальной сферы страны в рамках её интеграции в мировую систему.

Одним из аспектов развития журнала можно считать его отношение к молодым учёным, аспирантам и докторантам. Издательство идёт им навстречу и публикует результаты их исследований, организовывает конкурсы работ по определенным тематикам и проводит различные научно-практические конференции.

За время своего существования в журнале издавались работы ведущих учёных-экономистов и специалистов-практиков из Белоруссии, России, Франции, Германии, Украины, Польши, Литвы.

Основные рубрики журнала 
 Вопросы теории, стратегии и тактики экономических реформ;
 Мировая экономика;
 Научно-инновационная политика;
 Экономика промышленности;
 Социально-экономические проблемы;
 Страхование;
 Экономическая история;
 В помощь экономическому образованию;
 Экономико-математические методы.

Учредители журнала 
 Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ)
 Национальный банк Республики Беларусь
 Министерство экономики Республики Беларусь
 Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь (НИЭИ)

Примечания 

Экономические журналы